Рубанка — многозначный термин:

Населённые пункты на Украине 
 Рубанка — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Рубанка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Рубанка — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Рубанка — село в Бахмачском районе Черниговской области.

Другое 
 Рубанка — название сорта табака, известного также как махорка.